Rutland kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Rutland Island (ö i Indien), Andamanerna och Nikobarerna,

Storbritannien 

 District of Rutland, grevskap, England,

USA 

 Rutland, Ohio, Meigs County, 
 Rutland, Iowa, Humboldt County, 
 Rutland, Illinois, LaSalle County, 
 Rutland, Massachusetts, Worcester County, 
 Rutland, North Dakota, Sargent County, 
 Rutland, Vermont, Vermont, Rutland County, 
Rutland (kommun), Vermont – runt staden
Rutland County

Se även
Rutland Island

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar